Зи́мек (Ziemek, Simek) — фамилия. Известные носители:

 Зимек, Зак (род. 1993) — американский легкоатлет-многоборец.
 Зимек, Рудольф (род. 1954) — немецкий историк и филолог-германист.